|}
Bohusbanan () ist eine 180 km lange, überwiegend eingleisige Eisenbahnstrecke in Bohuslän, Südschweden, die von Göteborg nach Strömstad führt.

Geschichte 
Die am 16. Dezember 1903 eröffnete Bohusbana sollte eine wichtige Bahnstrecke werden, die sie aber nie wurde. Im 19. Jahrhundert existierte bereits eine private Bahnverbindung von Göteborg über Mellerud nach Oslo, die Norgebana. Aus diesem Grund wollte der schwedische Staat eine neue, direkte Hauptbahnstrecke von Göteborg über Uddevalla bis zur Østfoldbane bauen, die weiter nach Oslo führt, und damit auch die Västkustbana fortsetzen. Über den Iddefjord nach Norwegen sollte eine Brücke gebaut werden. Nach der Auflösung der Union zwischen Schweden und Norwegen 1905 wurden diese Pläne gestoppt und Strömstad wurde Endstation. Obwohl die Idee einer Eisenbahnbrücke über den Iddefjord weiter bestand, wurden stattdessen bisher nur zwei Straßenbrücken gebaut.

Das Teilstück zwischen Strömstad und Skee wurde von der privaten Strömstad-Skee järnvägsaktiebolag erbaut und zusammen mit der Strecke von Skee nach Göteborg am 16. Dezember 1903 eröffnet.

1939 wurde die Strecke bis Uddevalla und 1950 bis Strömstad elektrifiziert.

2007–2010 wurde die Strecke zwischen Göteborg und Uddevalla ausgebaut. Aufgrund des Autobahnbaus der E6 zwischen 2005 und 2015 wollte die Straßenverwaltung die Strecke oberhalb von Munkedal stilllegen, um teure Brückenbauwerke zu vermeiden. Es wurde jedoch beschlossen, die Bahnstrecke zu erhalten.

Eine Verlängerung der Bahnstrecke bis nach Norwegen wurde immer wieder diskutiert, jedoch aufgrund der Linienführung würde diese rund eine halbe Stunde langsamer sein, als die vorhandene über Mellerud. Im März 2021 wurde bekannt, dass stattdessen ein kompletter Neubau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke von Trollhättan nach Norwegen geplant ist.

Betrieb 
Im Jahr 2022 werden sowohl durchgehende Personenzüge von Göteborg C über den ganzen Verlauf der Bohusbanan wie auch über den Laufweg über Trollhättan, über Vänerbanan und Älvsborgsbanan, nach Strömstad geführt, wobei letztgenannte Verbindung trotz des Umwegs um rund 15 Minuten schneller ist.

Der Personenverkehr wird von SJ in Zusammenarbeit mit Västtrafik betrieben, hauptsächlich mit Triebzügen vom Typ Bombardier Regina. Einige Züge bestehen aus älteren Wagen des Typs SJ X11 / X14. Ein Großteil der Züge befährt nur den Abschnitt Göteborg–Uddevalla, manche nur nach Stenungsund.

Seit 2006 betreiben SJ im Sommer eine Schnellverbindung mit X2 Stockholm–Strömstad über Herrljunga–Öxnered–Uddevalla. Der Zug wird auch für lokale Reisende auf der Bohus-Linie bereitgestellt.

Güterabfertigungen bestehen in Stenungsund, Uddevalla und Munkedal. Der Verkehr wird hauptsächlich von Green Cargo mit GC Rd2ER / GC Rc4 oder GC T44-Lokomotiven betrieben. Nördlich von Munkedal findet normalerweise kein Güterverkehr statt.

Auf der in Munkedal abzweigenden Lysekilsbana nach Lysekil findet seit Herbst 2015 kein Personenverkehr und seit Herbst 2016 kein Güterverkehr mehr statt.

Ausbaupläne 
Die geplante Stadtentwicklung der Stadt Göteborg umfasst unter anderem die Wiedereröffnung des Bahnhofes Brunnsbo mit zwei Bahnsteigen. Dabei soll zudem der Abschnitt bis Brunnsbo zweigleisig ausgebaut werden, wobei einige eingleisige Eisenbahnbrücken im Stadtgebiet erneuert werden müssen. Dafür soll noch 2022 die Bauleitplanung erstellt werden, der Baubeginn soll 2024 und die Fertigstellung 2029/2030 erfolgen.

2023 wird mit dem Abbruch der bestehenden Portale der Tunnel Skår, Amdalen, Lahagen, Bua, Ljungskile, Hässleröd, Skeppsvik, Vadbacken Södra, Vadbacken norra und Kålgård begonnen, die durch neue Tunnelportale ersetzt werden. Dadurch soll die Lebensdauer der Tunnel verlängert und die Sicherheit des Güter- und Personenverkehrs erhöht werden. Die Arbeiten beginnen im Mai 2023 und sollen im Winter 2024 abgeschlossen sein.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Västra Götalands län